Shangshi bezeichnet:

 Shangshi (Pingxiang) (上石镇), Großgemeinde der Stadt Pingxiang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shangshi (Sui) (尚市镇), Großgemeinde im Kreis Sui in der chinesischen Provinz Hubei